

Mitologia 
 Geri – lupo leggendario della mitologia norrena

Persone 
 Adolfo Geri (1912-1988) – attore e doppiatore italiano
 Ettore Geri (1914-2003) – attore italiano
 Iska Geri (1914-2002) – attrice tedesca
 Jakob Geri (1901-1974) – politico israeliano
 Maurizio Geri (1964) – chitarrista, compositore e cantante italiano
 Tamás Geri (1982) – calciatore ungherese

Altro 
 Geri – comune di Cipro